El término "Estrella de Mar" puede referirse a los siguientes artículos:

El nombre común de la clase Asteroidea, que agrupa animales marinos con un cuerpo aplanado formado por un disco pentagonal con cinco brazos o más.
Estrella de mar (álbum), tercer trabajo discográfico de los españoles Amaral.
Radio Estrella del Mar, conglomerado de 8 radioemisoras pertenecientes al Obispado de Ancud, Chile.
Premios Estrella de Mar, premios argentinos anuales a los mejores espectáculos durante la temporada veraniega en la ciudad de Mar del Plata.
Estrella del Mar, edificio ubicado en la ciudad de Acapulco.
 El nombre común de la planta Asteriscus maritimus.
 El nombre común de la planta Nigella damascena.
 El nombre común de la planta Plantago coronopus.
 El nombre común de la planta Plantago lanceolata